Les Choseaux steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Demi-Quartier im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Gruffy im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Manigod im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Grésy-sur-Aix im Département Savoie, Frankreich